Глоди Нгонда Музинга (; род. ) — конголезский футболист, защитник клуба «Рига» и сборной ДР Конго.

Клубная карьера 
Музинга начал профессиональную карьеру в клубе «Вита». В 2015 году он дебютировал в чемпионате ДР Конго. В 2018 году Нгонда помог клубу выиграть чемпионат. Летом 2019 года Музинга перешёл во французский «Дижон». 24 августа в матче против «Бордо» он дебютировал в Лиге 1.

Летом 2021 года перешел в латвийский клуб «Рига» на правах свободного агента.

Международная карьера 
1 сентября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Туниса Музинга дебютировал за национальную сборную. В 2019 году Нгонда принял участие в Кубок африканский наций в Египте. На турнире он принял участие в матчах против сборных Египта, Зимбабве и Мадагаскара.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Вита» Киншаса
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Рига» (2015)